Идиль может означать:
 Идиль — город и район в Турции.
 Идиль — вариант написания реки Итиль в некоторых переводах арабских авторов.